Nemescu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Cristian Nemescu (1979-2006), regizor și scenarist român
 Octavian Nemescu (1940-2020), compozitor și muzicolog român

Nume de familie românești